Гервасий (Линцевский)
 Епископ Гервасий (в миру Григорий Линцевский; ок. 1700—1769) — епископ Переяславский и Бориспольский.
 Епископ Гервасий (Линцевский; 1720—1798) — епископ Феодосийский, викарий Екатеринославской епархии.